Desa Logede kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Logede (administrativ by i Indonesien, lat -7,65, long 110,53), Jawa Tengah, 
 Desa Logede (administrativ by i Indonesien, lat -7,68, long 109,62), Jawa Tengah, 
 Desa Logede (administrativ by i Indonesien, lat -6,84, long 111,30), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar